До́герті () — британське прізвище з ірландськими коренями або топонім з ним пов'язаний.

Персоналії 
 Догерті (прізвище)

Топоніми

Догерті — округ у штаті Джорджія
 Догерті — місто, штат Айова
 Догерті — місто, штат Оклахома

Інше 
 Догерті — гора (2790 м) у хребті Королеви Єлизавети в Трансантарктичних горах (Антарктида).